Bell-lloc d'Urgell ou Bell Lloch (em espanhol) — município na Catalunha
Benlloc ou Bell-lloc ou Bell-lloc del Pla (em valenciano) — município na Comunidade Valenciana

Desambiguações de topônimos